Rio da Prata kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio da Prata (vattendrag i Brasilien, Tocantins), 
 Rio Prêto (vattendrag i Brasilien, Santa Catarina, lat -26,23, long -49,60), 
 Rio da Prata (vattendrag i Brasilien, Santa Catarina), 
 Rio da Prata (vattendrag i Brasilien, Mato Grosso do Sul), 
 Rio da Prata (vattendrag i Brasilien, Espírito Santo, lat -19,77, long -40,10), 
 Rio da Prata (vattendrag i Brasilien, Goiás, lat -18,85, long -52,18), 
 Rio da Prata (vattendrag i Brasilien, Minas Gerais, lat -18,81, long -49,86), 

Robotskapade Brasilienförgreningar